Pintea se poate referi la:

 Pintea (film), film românesc din 1976

Nume de familie 
 Adrian Pintea (1954-2007), actor român
 Augustin Pintea (1885-1951), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Crina Pintea (n. 1990), handbalistă română
 Grigore Pintea (1670-1703), vestit haiduc român supranumit „Pintea Viteazul”
 Ioan Pintea (n. 1961), preot și scriitor român
 Sorina Pintea (n. 1965), politiciană română
 Vasile Pintea (n. 1931), artist plastic român

Nume de familie românești